Suzi est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
Suzi Carla Barbosa (née en 1973), femme politique bissaoguinéenne
Suzi Gardner (née en 1960), musicienne américaine
Suzi Gutsy, guitariste britannique, membre des The Slits 
, chanteuse et modèle américaine
 (née en 1956), administratrice britannique
 (1955-1987), activiste séropositive australienne
Suzi Lorraine (née en 1978), mannequin et actrice américaine
 (née en 1934), femme politique américaine dans l'État de New York
 (née en 1970), présentatrice télévisuelle britannique
Suzi Quatro (née en 1950), chanteuse et bassiste américaine
 (née en 1982), chanteuse canadienne
, artiste américaine de musique pour enfants

Personnage
Suzi Endo, super-héroïne de Marvel Comics

Toponyme

, village du Khouzistan

Voir aussi
Mosquée de Suzi Çelebi, mosquée ottomane de Prizren, Kosovo

Homonymie de prénom